Гальский мох:

 Гальский мох — болото в Черниговской области Украины.
 Гальский мох — гидрологический памятник природы общегосударственного значения в Черниговской области Украины.
 Гальский мох — торфяное месторождение в Псковской области.